Il singolare del torneo di tennis Washington Star International 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Víctor Pecci 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (Campione)
 Víctor Pecci (quarti di finale)
 Harold Solomon (secondo turno)
 José Higueras (quarti di finale)
 Manuel Orantes (primo turno)
 José Luis Clerc (semifinali)
 Brian Gottfried (primo turno)
 Víctor Pecci (finale)

 Pat Du Pré (terzo turno)
 Dick Stockton (primo turno)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Assente
 Raúl Ramírez (terzo turno)
 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Marty Riessen (terzo turno)
 Butch Walts (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1979